Giant Magellan Telescope, een extreem grote telescoop
 Greenwich Mean Time